Parę chwil – singel zespołu Ira
 Parę chwil – singel zespołu Soda